Saure ist der Familienname folgender Personen:

 Inácio Saure (* 1960), mosambikanischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Nampula
 Johann Daniel Saure (1748–1825), deutscher Politiker, Bürgermeister und Landstand des Fürstentums Waldeck
 Philipp Saure (1797–1842), deutscher Landwirt, Bürgermeister und Politiker
 Wilhelm Saure (1899–1951), deutscher Jurist und Politiker (NSDAP, FDP), SS-Führer, MdL

Siehe auch:
 Sauer
 Saurer